Купле́тский — фамилия.

Известные носители:
 Куплетский, Борис Михайлович (1894—1965) — советский учёный-геолог, петрограф.
 Куплетский, Михаил Архипович (1848—?) — русский журналист, редактор.

Производные фамилии 
  Бонштед-Куплетская, Эльза Максимилиановна (1897—1974) — советский учёный-минералог, жена Б. М. Куплетского.